Jack Wilson – angielski piłkarz 
 Jack Wilson – australijski krykiecista
 Jack Wilson – brytyjski wioślarz
 Jack Wilson – amerykański baseballista
 Jack Wilson – nowozelandzki rugbysta
 Jack Wilson – amerykański muzyk jazzowy
 Jack Wilson – amerykański bokser